Oblivion se refiere a una tierra ficticia en la saga de videojuegos The Elder Scrolls. Es la tierra de donde provienen los enemigos principales de la saga. También es uno de los escenarios principales en The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Oblivion es uno más de los planos existentes en Aurbis (Ver Nirn), llamado "El Plano Inmortal" al igual que Aetherius. Ocurre que, en los habitantes de Oblivion al morir su cuerpo, su alma regresa a Oblivion donde espera volver a vivir, por eso se les llama Inmortales. 

Oblivion, se podría decir, es el Reino del Mal, en la saga de The Elder Scrolls.

Oblivion se divide en dieciséis tierras diferentes pertenecientes a los Príncipes Daédricos, que hacen su tierra como ellos quieren, puede ser muy colorida, un total infierno o simplemente polvo y cenizas.

Cada plano de Oblivion difiere en flora y fauna, por lo cual solo se mencionará la flora y fauna de las tierras baldías de Oblivion ("Deadlands"), la tierra de Mehrunes Dagon y Shivering Isles, dominio del príncipe daédrico de la locura: Sheogorath.

Las tierras baldías son un desierto rojo lleno de lava, casi inhabitable. En él residen algunos poderosos Daedra. Su raza predominante son los Dremora, ellos mismos se llaman a si: Kyn. Son los más inteligentes, físicamente son como los humanos, de piel rojiza, cabello negro y algunos tienen cuernos. Cargan armaduras extremadamente poderosas. Haga lo que se haga, cualquier mortal dentro de las tierras baldías será atacado.

La fauna de Deadlands son: Scamp, Clannfear, Spider Daedra, Daedroth, Atronach, Xivilai y Dremora. Todos son hostiles.

A diferencia de Deadlands, Shivering Isles tiene animales salvajes hostiles, pero tiene a sus habitantes con quien se puede mantener conversaciones y son como cualquier otro humano, pues la población de Shivering Isles en algunas regiones viene de Cyrodiil. En Shivering Isles la población es casi la misma que en Tamriel(Altos Elfos, orcos, Elfos del bosque, Elfos oscuros, etc.) aunque todos poseen características que adquieren como la locura, demencia, etcétera. Los guardias son los Seductoras Oscuras(Mazken) y los Santos Dorados que aunque la mayoría son mujeres, se pueden encontrar hombres entre sus filas.

Daedra 

Daedra son los habitantes de Oblivion, Daedra normalmente se refiere a inmortal. Cada Tierra tiene su propia forma de Daedra, a veces hostil o a veces no.

Poco se sabe de los Daedra. Alaban a 16 Príncipes distintos, cada uno gobierna un plano de Oblivion. Si un Daedra muere su alma regresa a Oblivion, y, a menos que en ese lapso no sea destruida, regresará a la vida.

Como ya se mencionó, Oblivion se divide en 16 tierras, cada una gobernada por un Príncipe Daédrico.

Deadlands 
Las tierras de Mehrunes Dagon, de donde proviene el ataque en The Elder Scrolls IV: Oblivion, todas las puertas que aparecen en Cyrodiil llevan a esta tierra baldía. Tiene un océano de lava, y la tierra es roja, al igual que el cielo. En ella hay varias islas, con estructuras como torres, murallas, cavernas, etc..

The Shivering Isles 
Las Shivering Isles son el dominio de Sheogorath, el príncipe daédrico de la locura. Están divididas en dos partes: Mania, situada en la mitad norte de las islas, tierra llena de color y cuyo último duque antes del último avance sombrío de Jyggalag fue Thandon. Los orgullosos Áureos, renombrados por otras razas como Santos Dorados, se encargan de mantener el orden en la tierra de Manía. Demencia por el contrario es la tierra oscura, y cuya duquesa se llama Syl. Los mazken, o Seductores Oscuros, se encargan de mantener el orden en Demencia. La población de las islas se divide en Maniáticos (residentes en Mania) y Dementes (residentes en Dementia). Los habitantes de Mania prefieren ser extravagantes y volver locos a sus víctimas, y son amantes del vicio y el exceso. Demencia es una tierra de paranoias, sus habitantes prefieren ver sangre por todos lados. La capital de Shivering Isles se llama Nueva Sheoth, y está dividida en tres distritos. Crisol, personificación de la tierra de Demencia, Fruicción, que se corresponde con los estándares de Manía y el Palacio de Nueva Sheoth, sede de las casas de manía, demencia y del palacio del Sheogoarth.

Asphit 
La tierra de Malacath, la más difícil de acceder para los mortales, salvo las que son completamente inaccesibles para los mortales.

Attribution's Share 
La tierra de Boethia, está llena de torres y laberintos. La traición es algo de todos los días.

Coldharbour 
La tierra de Molag Bal, es una tierra inhóspita, llena de casas y esclavos. Cualquier mortal que penetre aquí es capturado y esclavizado. También se dice que es una versión esclavizada de Nirn.

Colored Rooms 

La tierra de Meridia se dice que son bellos, sus habitantes son los Aurorans, que se muestran en la expansión Caballeros de los Nueve, como siervos del rey brujo ayleid Umaril el impetuoso.

Hunting Grounds 
La tierra de Hercine. Los mortales que ingresan aquí son cazados.

Moonshadow 
La tierra de Azura, de sombras. Es inaccesible desde Nirn

Scuttling Void 
La tierra de Namira.

Pits 
La tierra de Peryte, inaccesible a los mortales, aunque es catalogada entre las más bajas de Oblivion.

Plano de Clavicus Vile 
La tierra de Clavicus Vile no tiene nombre, es tranquila y en ella rondan Daedra amarillos con cuernos.

Arboleda brumosa  
La tierra de Sanguine, donde el aguamiel brota como agua y se puede disfrutar del hedonismo, se dice que dobla diez veces diez mil.

Planos sin un dios 
Algunas tierras no tienen un dios especifico

Tierra de Nocturnal 
La fortificación de Nocturnal habitada por Daedra llamados Nocturnal. La fortificación más grande es Shade Perilous.

Soul Cairn 
La tierra de los muertos vivientes, donde rondan libremente. Es un cementerio inmenso. No están del lado de ningún dios, sino que son controlados por seres llamados "Maestros Perfectos", que son conocidos por los mortales como "Gem Vampires"

ALTA GAIAR: es la tierra creada por marcan kamoran a través del misterium xarxes se la describe como un inmenso bosque con perfectas estructuras en ruinas prediseñadas cierta fauna animal y algunas cavernas es a donde van las almas de los miembros del culto del amanecer mítico

Países ficticios